Соревнования в прыжках в высоту у женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 18 и 20 августа 2016 года на стадионе Энженьян.

Победительницей стала 37-летняя испанка Рут Бейтиа, ранее не выигравшая ни одной олимпийской награды (позднее Бейтиа получила бронзу за Игры 2012 года после дисквалификации Светланы Школиной) и никогда не побеждавшая на чемпионатах мира ни на открытом воздухе, ни в помещениях. Бейтиа стала первой в истории испанкой, выигравшей олимпийское золото в этой дисциплине, проводящейся с 1928 года. Второе место заняла болгарка Мирела Демирева. На третьей строчке расположилась многократная чемпионка мира хорватка Бланка Влашич, выигравшая серебро на Играх 2008 года.

Впервые с 1980 года олимпийская чемпионка показала результат ниже 200 см. Квалификационный норматив (194 см) выполнили сразу 17 спортсменок, но затем выше этой отметки сумели в финале прыгнуть только четверо. Примечательно, что в семиборье, которое прошло за несколько дней до прыжков в высоту, на Играх в Рио сразу две спортсменки (Нафиссату Тиам и Катарина Джонсон-Томпсон) прыгнули выше, чем олимпийская чемпионка в чистых прыжках в высоту. Чемпионка в семиборье Тиам отобралась на Олимпийские игры в этой дисциплине и планировала выступить в прыжках в высоту, но в итоге не вышла на старт.

Медалисты

Расписание 
Приведено бразильское время проведения соревнований (UTC-3)

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований рекорды не изменились.

Соревнования 
Для попадания в финал спортсменам необходимо в квалификации показать результат не хуже 1,94 м. В финал попадают минимум 12 атлетов. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсмены, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсмены отбираются в финал по лучшему результату.

Квалификация

Финал 
Победительница и призёры в соревнованиях по прыжкам в высоту показали результат 1,97 м, что на 1 см ниже, чем результаты бельгийки Нафиссату Тиам и британки Катарины Джонсон-Томпсон, показанные в соревнованиях по семиборью. Тиам была заявлена для участия в квалификации среди высотниц, но не вышла на старт. Действующая чемпионка мира, имевшая результат в сезоне 2,00 м, россиянка Мария Кучина к соревнованиям не была допущена.

На прошлых Играх 2012 года в Лондоне с таким результатам нельзя было рассчитывать на попадание в призовую тройку. Тогда Рут Бейтиа с результатом 200 см стала третьей.

Примечания

Ссылки 
 Официальные результаты

Прыжки в высоту на Олимпийских играх